Vivien est un prénom épicène, aussi utilisé comme patronyme. Il est principalement utilisé au masculin dans les pays francophones mais au féminin dans les pays germanophones et anglo-saxons. On fête les Vivien le 10 mars.

Prénom

Prénom composé 

 Marc-Vivien Foé (1975-2003), footballeur camerounais, mort durant un match de football d'une crise cardiaque due à une malformation congénitale

Patronyme 

 Alain Vivien (né en 1938), homme politique français de gauche
 Alexandre-François Vivien (1799-1854), homme politique français du 
 François Vivien, imprimeur belge du 
 Joseph Vivien (1657-1734), peintre portraitiste
 Richard Vivien (né en 1964), coureur cycliste français
 Robert-André Vivien (1923-1995), homme politique français
 un des musiciens de Tara King TH
 Patronyme à particule
 Jean-Baptiste Vivien de Chateaubrun (1686-1797), auteur dramatique
 Joseph-Eustathius Vivien de Chateaubrun (1793-1852), peintre en Russie
 Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1896), géographe français
Pseudonyme
 Renée (ou René) Vivien, nom de plume de Pauline Mary Tarn (1877-1909), poétesse britannique de langue française surnommée Sapho 1900
 Vivien Roy, (1984-2021), célèbre compositeur mégalomane de comédies musicales

Voir aussi 
 , différents saints et les lieux qui rappellent leur nom 
 Bible du comte Vivien, première bible de Charles le Chauve
 
 

Prénom masculin
Homonymie de patronyme